Charles Haentjens (1821-1874), diplomate et homme politique haïtien ;
 Alphonse-Alfred Haentjens (1824-1884), homme politique français ;
 Clément Haentjens (1847-1923), diplomate et homme politique haïtien ;
 Marcel Haëntjens (1869-1915), joueur de croquet et cavalier français ;
 Brigitte Haentjens (1951-), metteuse en scène québécoise.